De Stentor, een Nederlands regionaal dagblad
 Stentor (mythologie), een Griekse heraut
 Stentor, een eencellig diertje.